Broussey ist der Name und eines Klosters in Frankreich:

 Das Karmeliten-Kloster Broussey befindet sich in der Gemeinde Rions.

Im Département Meuse befinden sich die Gemeinden
 Broussey-en-Blois und
 Broussey-Raulecourt, auch Broussey-en-Woëvre.